Zona crepusculară se poate referi la:

Zona crepusculară - serialul original de televiziune din 1959-1964, serial creat de Rod Serling
Zona crepusculară - serial de televiziune din 1985-1986
Zona crepusculară - serial de televiziune din 2002-2003
Zona crepusculară - serial de televiziune din 2019-prezent

Zona crepusculară: Filmul - un film de groază științifico-fantastic din 1983 produs de Steven Spielberg și John Landis

Note 

Zona crepusculară (franciză)
Francize media